Lucky Luciano ist der Name folgender Personen:

* Lucky Luciano (1897–1962), US-amerikanischer Mobster
 Lucky Luciano (* 1980), italienischer Rapper, siehe Guè Pequeno

Lucky Luciano steht für:
 Lucky Luciano (Film), italienischer Film von Francesco Rosi (1973)